Cummerow ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst von Bülow-Cummerow (1775–1851), preußischer Gutsbesitzer, Publizist und Politiker
 Hermann Cummerow (1878–1966), deutscher Oberst der Wehrmacht und SS-Brigadeführer

Siehe auch:
 Kummerow
 Kumerow